Шилль () — немецкая фамилия.
 Известные носители:
 Шилль, Альберт Фридрих (1812—1839) — немецкий врач, автор ряда трудов по медицине.
 Шилль, Иосиф Николаевич (ум. 1870) — экономист и публицист, автор ряда работ по экономике.
 Шилль, Отто Карл (1863—1959) — американский скрипач и альтист германского происхождения.
 Шилль, Фердинанд фон (1773—1809) — прусский майор, участник Наполеоновских войн, национальный герой Германии.

Примечания